«The Long Road» — четвертий студійний альбом канадського гурту «Nickelback». Випущений 23 вересня 2003 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту  

Музичні альбоми 2003
Альбоми Nickelback
Англомовні музичні альбоми